Puig steht für:

 El Puig, Gemeinde in der spanischen Provinz Valencia
 Puig (Gemeinde Steinach), Dorf im Wipptal, Gemeinde Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Puig (Familienname) – dort auch die Namensträger
 Puig (Unternehmen), eine spanische Unternehmensgruppe der Mode- und Kosmetikbranche
 Puig (Motorradzubehör), ein spanisches Unternehmen, das Motorradzubehör herstellt, gegründet als Industrial Plástico Puig, heute Motoplastic, SA

 folgende Berge und Hügel in Katalonien …
 Puig de les Cadiretes
 Puig de Castellet
 Puig de la Garrinada
 Puig de Querroig
 … und speziell auf der Baleareninsel Mallorca
 Puig de Ferrutx 
 Puig de Galatzó  
 Puig Major 
 Puig de Massanella 
 Puig de l’Ofre 
 Puig des Racó
 Puig de Randa 
 Puig des Teix